Fønss est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Olaf Fønss (1882–1949), acteur danois ;
  (1884–1964), chanteur d'opéra danois, frère du précédent ;
 Aage Fønss (1887–1976), acteur et chanteur d'opéra danois, frère des précédents ;
  (1888–1952), actrice danoise, épouse d'Olaf ;
  (1911–1994), actrice danoise, fille de Johannes.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois